Aallaaniarfiup Ikerasaa bezeichnet:
 Aallaaniarfiup Ikerasaa (Sund, Maniitsoq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Aallaaniarfiup Ikerasaa (Sund, Nuuk), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland